Босция () — род деревянистых растений семейства .

Род назван в честь французского ботаника Луи Боска.

Ботаническое описание 

Деревья или кустарники. Листья супротивные или пучковатые, простые, кожистые. Соцветия — кисти, метёлки или зонтики, конечные или пазушные. Цветки мелкие, чашелистиков обычно 4, лепестки часто отсутствуют. Плод — ягода, семян 1—2.

Таксономия 
Род Босция включает 32 вида:

Примечания

Литература 
 

Каперсовые
Флора Африки
Таксоны растений, названные в честь людей